Taba Anyar (Kota Padang)
Taba Anyar (Lebong Selatan)